Niemcy:
 Schmargendorf – dzielnica Angermünde
 Schmargendorf – dzielnica Berlina

Inne:
 Schamrgendorf – ratusz w Berlinie